Josef Plank ist der Name folgender Personen:

* Josef Plank (Maler, 1815) (1815–1901), österreichischer Maler
 Josef Plank (Maler, 1894) (1894–1977), österreichischer Maler 
 Josef Plank (Maler, 1900) (1900–??), österreichischer Maler 
 Josef Plank (Politiker) (* 1958), österreichischer Agrarökonom und Politiker (ÖVP)